De Oberliga Berlin 1982/83 was het negende seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

SC Charlottenburg werd kampioen en nam deel aan de eindronde waar de club promotie kon afdwingen naar de 2. Bundesliga.

Eindstand

Eindronde om promotie
Groep Noord

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1982/83
Oberliga Berlin